Тепцо́в — фамилия; женская форма фамилии — Тепцо́ва.

Известные представители 
 Тепцов, Константин Иванович (1925—1991) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Тепцов, Олег Павлович (род. 1954) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, музыкант.

Тепцо́ва — фамилия;

Известные представительницы 
 Тепцова, Ксения Степановна (1922—1991) — звеньевая Земетчинского свеклосовхоза, Герой Социалистического Труда.